Gli Uí Néill (irlandese per discendenti di Niall; Uí si pronuncia 'ii': ) erano dinastie irlandese e scozzese che affermavano di discendere da Niall Noigiallach, re supremo d'Irlanda morto attorno al 405.

Descrizione 
La prima generazione degli Uí Néill fu composta dai suoi sette figli:

 Conall Gulban, antenato della dinastia Cenél Conaill
 Endae
 Eogan, antenato della dinastia Cenél nEógain
 Coirpre mac Néill, antenato della dinastia Cenél Coirpri  
 Lóegaire, antenato della dinastia Cenél Lóegaire 
 Conall Cremthainne, antenato dei clan Cholmáin e Síl nÁedo Sláine 
 Fiachu, antenato dei Cenél Fiachach

Tutti costoro erano conosciuti ai loro tempi come membri della dinastia dei Connachta o come "i figli di Niall". Il termine di non entrò in uso fino al tempo dei nipoti e dei pronipoti di Niall. 

Dinastie discendenti dagli Uí Néill, come i Cenél Conaill e i Cenél nEógain, dominarono l'Ulster fino a che furono sconfitti nella guerra dei nove anni nel 1603. I capi delle famiglie partirono per l'Europa cattolica nel 1607, evento noto come la fuga dei Conti.

Albero genealogico
Il grassetto indica i re supremi d'Irlanda.

Bibliografia
 Dubhaltach Mac Fhirbhisigh, The Great Book of Irish Genealogies, (ed. Nollaig O'Muralie), Dublino, 2005. 
 Francis John Byrne, Irish Kings and High Kings, Dublino, 1973.

Sovrani supremi irlandesi
Tribù dell'antica Irlanda